W Polsce
 Konikowo – część miasta Gniezno
 Konikowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap 
 Konikowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Świeszyno
 Konikowo – gromada w powiecie koszalińskim